Reibeisen steht für:
 ein Metallwerkzeug zur Holz oder Metallbearbeitung – siehe Raspel und Reibahle.
 umgangssprachlich für Küchenreibe.
 eine literarisch-dichterische Umschreibung für einen rauen, trockenen Hals oder Halsschmerzen.

Siehe auch